Абдуллаев, Сайгид (Сагид) Нухкадиевич (10 марта 1903, Муги — 1952) — даргинский писатель, лингвист. Член Союза писателей СССР с 1936 года.

Биография 
Родился 10 марта 1903 года в селе Муги (ныне Акушинский район Дагестана). Начальное образование ему дал отец, затем учился в медресе. Хорошо владел арабским языком, самостоятельно выучил русский.

В период Гражданской войны воевал в отрядах партизан, бился за установление в Дагестане Советской власти. После войны Сайгид устроился председателем окружного комитета крестьянской взаимопомощи.

В 1924 году поступил на педагогические курсы, после их окончания стал учителем в селении Леваши, позже заведовал школами и школами-интернатами в даргинских районах, проработал инспектором, а потом и заведующим районом.

В 1933 году Наркомпросом ДАССР был направлен в Махачкалу в Дагестанский институт национальной культуры, где он стал научным сотрудником, составлял русско-даргинский словарь, школьные программы, учебники, лингвистические труды, и при этом преподавал в пединституте.

Член Союза писателей СССР с 1936 года.

В годы Великой Отечественной войны С. Абдуллаев добровольно ушёл на фронт и получил боевые награды.

Творчество 
В 1925—1930 годах из под его пера вышли антирелигиозные стихи «Я верую», «Жалоба муллы», «Прочь, сорока». В 1948 году в Махачкале вышел его сборник «Фронтовые очерки» () о Великой Отечественной войне. В 1955 году вышел посмертный сборник произведений писателя «Избранное» ().

Из научных трудов многократно переиздавались «Русско-даргинский словарь» (1950) и фундаментальная «Грамматика даргинского языка. Фонетика и морфология» (впервые вышла в 1954 году, уже после смерти автора).

В 1930-е годы им была разработана учебная и делопроизводственная терминология даргинского языка, применяемая до сих пор.

Неопубликованные работы 
В фондах института национальных культур хранится семь рукописей С. Н. Абдуллаева:
 «Термины по делопроизводству» (1936)
 «О даргинском предложении» (1938)
 «Что даёт фольклор для изучения языка» (1948);
 «Материалы к словарю географических названий и этнонимов» (1949)
 «Фонетика даргинского языка»
 «Ударение в даргинском языке»
 «Словообразовательные суффиксы в даргинском языке» (1952)

Примечания

Ссылки 
 Абдуллаев, Сайгид Нухкадиевич Краткая литературная энциклопедия, т.1, М., 1962
 Сайгид Абдуллаев Национальная библиотека Республики Дагестан:

Писатели России XX века
Даргинские писатели
Даргиноведы
Директора школ СССР
Члены Союза писателей Дагестана
Члены Союза писателей СССР